Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2005 () прошёл в городе Пейсли (Шотландия) с 19 по 27 марта 2005 года. Турнир прошёл в 27-й раз. Шотландия приняла женский чемпионат мира в 7-й раз. В Пейсли турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2004 года, а также сборные Канады, США, Китая и Японии (Китай и Япония получили квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2004).

Чемпионом мира стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную США со счётом 10:4. Третье место заняла сборная Норвегии, 4-е место — сборную Канады.

Изменилось количество участников чемпионата — вместо 10 команд, как было с самого первого чемпионата, их стало 12. Изменился также формат 2-го этапа — вместо ранее применявшегося плей-офф по «олимпийской системе» стала применяться «система плей-офф Пейджа» ().

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Китая.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в плей-офф, формат которого изменился — вместо ранее применявшегося плей-офф по «олимпийской системе» стала применяться «система розыгрыша с выбыванием Пейджа» (): сначала 1-я команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет с победителем игры 3-й и 4-й команды за выход в финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф.

Тай-брейк 
Поскольку на групповом этапе сборные Норвегии и России набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателя 4-го места, выходящего в плей-офф) был проведен дополнительный матч.

  2:10 

В результате в плей-офф c 4-го места вышла сборная Норвегии, окончательное 5-е место заняла сборная России.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2005

2005
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2005 году
2005 год в кёрлинге
Март 2005 года
Чемпионаты мира в Шотландии